Der Luzerner Stadtlauf ist ein Volks- und Strassenlauf durch die Stadt Luzern. Er findet jedes Jahr Ende April/Anfang Mai statt. Der Lauf führt über einen Rundkurs durch die Altstadt Luzerns. Der Start der Volksläufe ist an der Bahnhofstrasse, das Ziel ist beim Kapellplatz. Die Nachwuchselite startet im Grendel.

Der Luzerner Stadtlauf ist ein Lauf mit Breitensportcharakter. Es starten Familien, Schulklassen, Firmenteams, aber auch zahlreiche Einzelläufer in unterschiedlichen Kategorien. Die Eliterennen bilden jeweils den Abschluss der Veranstaltung. Die Streckenlängen der Volksläufe betragen zwischen 1'510 km (Familien) und 7'200 km (Erwachsene).

Der Lauf wurde erstmals im Jahr 1978 durchgeführt. Am 28. April 2018 fand die 41. Ausgabe statt. Der Anmelderekord stammt aus dem Jahr 2018, in welchem 15'179 Anmeldungen und 14'511 Finisher gezählt wurden. Seit dem Jahr 2017 gibt es kein internationales Elite-Rennen mehr.

Neben dem Laufsport bietet der Luzerner Stadtlauf auch ein breites Rahmenprogramm. Seit dem Sommer 2010 wird die Veranstaltung vom Verein Luzerner Stadtlauf organisiert.

Siegerliste Elite 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Swiss Runners
 Lucerne Marathon

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung in der Schweiz
Stadtlauf